Сирийский (Сельджукский) султанат или же просто Сирийские сельджуки — средневековое исламское тюркское государство, созданное Сельджукидами в Сирии в 1092 году. Основатель — Тутуш I. Титулы правителя — султан (1092—1095), мелик (1095—1117). Династии: Сельджукиды (1092—1117). После смерти Тутуша I в 1095 году султанат распался на 2 меликства между его сыновьями: Ридвану достался Халеб и его округи (Халебское меликство), а его брату Дукаку — Дамаск и его округи (Дамаскское меликство).

Правители государства 
Единый султанат

 Султан Тутуш I (1092—1095)

Халебское меликство

 Ридван (1095—1113)
 Алп-Арслан аль-Ахрас (также Алп-Арслан II; 1113—1114)
 Султан-шах (1114-111н7)

Дамаскское меликство

 Дукак (1095—1104)
 Тутуш II (1104)
 Мухиддин Бекташ (также Эрташ; 1104)